Николаи, Павел:

 Николаи, Павел Андреевич (1777—1866) — русский дипломат, действительный тайный советник.
 Николаи, Павел Николаевич (1860—1919) — лютеранский пастор, российский религиозный и общественный деятель.